Александр II Македонский (370 до н. э. — 368 до н. э.).
 Александр II (царь Эпира) (272 до н. э.).
 Александр II (папа римский) (1061—1073).
 Александр II (король Шотландии) (1198—1249).
 Александр II — российский император (1818—1881).
 Александр II (царь Кахети) (1574—1605).